Michaił Iwanowicz Rostowcew (ros. Михаил Иванович Ростовцев, ur. 16 listopada 1865 w Jelcu, zm. 6 maja 1952 w Tartu) – rosyjski lekarz, chirurg.

Życiorys 
Studiował medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim w latach 1886–1888, następnie na Uniwersytecie w Dorpacie (1888–1892). Tytuł doktora medycyny otrzymał w 1902 roku w Moskwie. Od 1904 do 1918 wykładał chirurgię na Uniwersytecie w Tartu.

Wybrane prace 
 К анатомии слепой кишки и червеобразного отростка. Протоколы Зас. Спб. Медиц. Общества, 1901
 К анатомии червеобразного отростка. Протоколы Зас. Спб. Медиц. Общества, 1901
 Учение о перитифлите, 1902
 Об эпидемичности перитифлита и о его отношении к гриппу и другим заразным болезням. Русский Врач, 1905
 Дивертикул Meckel`я в хирургической практике, 1907
 Учение о перитифлите. Ч. 3, Библиографический отдел. Юрьев, 1911
 Проволочно-марлевые неподвижные повязки. Варшава, 1915

Linki zewnętrzne 
 

Absolwenci i studenci Cesarskiego Uniwersytetu Dorpackiego
Absolwenci i studenci Cesarskiego Uniwersytetu Moskiewskiego
Ludzie związani z Jelcem
Rosyjscy chirurdzy
Wykładowcy Cesarskiego Uniwersytetu Dorpackiego
Zmarli w 1952
Urodzeni w 1865